Met Meto kan bedoeld worden:
 METO of Middle East Treaty Organization, zie het Pact van Bagdad
 RKVV METO, een amateurvoetbalclub uit Hoogerheide
 Uab Meto, een inheemse taal uit Indonesië